

Geografia

Austria 
 Gars am Kamp – comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)

Francia 
 Gars – comune nel dipartimento delle Alpi Marittime (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)

Germania 
 Gars am Inn – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Pagine correlate 
Garz (disambigua) – pagina di disambiguazione